Théodore de Cyrène peut désigner :

 Théodore de Cyrène (v. 465 - v. 398 ), mathématicien grec spécialiste en géométrie.
 Théodore de Cyrène († vers 310), évêque de Cyrène en Libye ; saint chrétien fêté le 4 juillet.
 Théodore de Cyrène () ou Théodore l'Athée ou Théodore le Divin, philosophe de la Grèce antique.